Castell de la Selva del Camp
 Castell del Paborde (Tarragona)